Парахино — название населённых пунктов в России:

 Парахино — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Парахино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Парахино — село в Ливенском районе Орловской области.
 Парахино — село в Арсеньевском районе Тульской области.